У́лица Худайбе́рдина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Худайбердина — улица в Стерлитамаке.
 Улица Худайбердина — улица в Уфе.